Ла Ладера има више значења:

 Ла Ладера (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ладера (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ладера (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ладера (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ладера, Касас Бланкас (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ладера (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ладера (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ладера (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ладера (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ладера (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ладера (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ладера (Тенамастлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ладера (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ладера (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ладера (Чапа де Мота), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Ладера (Лерма), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Ладера (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ладера, Ехидо Охо де Агва (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ладера, Ла Луз (Санта Ана Маја), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ладера (Виљамар), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ладера (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ладера (Сантијаго Хустлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ладера (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Ладера (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Ладера (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Ладера (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Ладера (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Ладера (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Ладера (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ладера (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Ладера (Санкторум де Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику